Оленгуй — река в Забайкальском крае.
 Оленгуй — село в Читинском районе Забайкальского края.